Апостольский викариат Южной Аравии () — апостольский викариат Римско-Католической церкви с центром в городе Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты. Апостольский викариат Южной Аравии подчиняется непосредственно Святому Престолу. Кафедральным собором апостольского викариата Южной Аравии является церковь Святого Иосифа в городе Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах.

Территория 
Апостольский викариат Южной Аравии распространяет свою юрисдикцию на Йемен, Оман и Объединённые Арабские Эмираты. В апостольском викариате Южной Аравии действует 17 приходов: 4 прихода в Йемене, 9 — в Объединённых Арабских Эмиратах и 4 — в Омане.

История 
4 мая 1888 года Святой Престол учредил апостольский викариат Адена, выделив его из апостольского викариата Галлы (сегодня — апостольский викариат Харэра). В 1889 году апостольский викариат Адена был переименован в апостольский викариат Аравии. С 1916 года пастырское попечение апостольским викариатом Аравии было поручено монахам из монашеского ордена капуцинов.

29 июня 1953 года апостольский викариат Аравии передал часть своей территории для создания новой апостольской префектуры Кувейта (сегодня — апостольский викариат Северной Аравии).

В 1973 году центр апостольского викариата Аравии был перенесён из Йемена в Объединённые Арабские Эмираты.

31 мая 2011 года апостольский викариат Аравии в соответствии с декретом «Bonum animarum» Конгрегации евангелизации народов был переименован в апостольский викариат Южной Аравии.

Литургическим языком в апостольском викариате Южной Аравии является арабский язык.

Ординарии апостольского викариата 
 епископ Луи-Каликст Лассерр O.F.M.Cap. (3. 05.1888 — апрель 1900);
 священник Жан-Хризостом Бигель O.F.M.Cap. (1901-1902), отказался от епископства;
 епископ Бернардин Томас Эдвард Кларк O.F.M.Cap. (21.03.1902 — 18.06.1910), назначен епископом Порт-Виктории;
 епископ Рафаэле Филиппо Презутти O.F.M.Cap. (13.09.1910 — 3.08.1914);
 епископ Эванджелиста Латино Энрико Ванни O.F.M.Cap. (15.04.1916 — январь 1927);
 вакансия;
 епископ Пачифико Тициано Микелони O.F.M.Cap. (25.04.1933 — 6.07.1936);
 епископ Джованни Тириннанци O.F.M.Cap. (2.07.1937 — 27.01.1949);
 епископ Ирцио Луиджи Мальякани O.F.M.Cap. (25.12.1949 — 1969);
 епископ Джованни Бернардо Гремоли O.F.M.Cap. (2.10.1975 — 21.03.2005);
 епископ Пауль Хиндер O.F.M.Cap. (21.03.2005 — 1.05.2022);
 епископ Паоло Мартинелли O.F.M.Cap. (с 1 мая 2022 года).

Статистика 

|-
| 1950 || 5.840 || 10.000.000 || 0,1 || 9 ||  || 9 || 648 ||  ||  || 5 || 4
|-
| 1970 || 8.222 || 12.864.230 || 0,1 || 14 || 1 || 13 || 587 ||  || 13 || 34 || 11
|-
| 1980 || 132.800 || 18.000.000 || 0,7 || 23 || 4 || 19 || 5.773 ||  || 22 || 70 || 15
|-
| 1990 || 500.000 || 23.750.000 || 2,1 || 27 || 7 || 20 || 18.518 ||  || 20 || 65 || 18
|-
| 1999 || 1.000.000 || 36.200.000 || 2,8 || 35 || 8 || 27 || 28.571 || 1 || 27 || 70 || 20
|-
| 2000 || 1.300.000 || 42.250.000 || 3,1 || 36 || 9 || 27 || 36.111 || 3 || 27 || 65 || 20
|-
| 2001 || 1.400.000 || 42.250.000 || 3,3 || 37 || 8 || 29 || 37.837 || 3 || 29 || 65 || 19
|-
| 2002 || 1.300.000 || 42.500.000 || 3,1 || 40 || 9 || 31 || 32.500 || 3 || 31 || 68 || 21
|-
| 2003 || 1.300.000 || 47.760.000 || 2,7 || 42 || 8 || 34 || 30.952 || 2 || 34 || 64 || 21
|-
| 2004 || 1.300.500 || 47.760.669 || 2,7 || 45 || 9 || 36 || 28.900 || 1 || 36 || 64 || 20
|-
| 2010 || 2.129.000 || 62.498.240 || 3,4 || 65 || 9 || 56 || 32.753 || 1 || 56 || 62 || 23
|-
| 2012 || 1.695.914 || 63.694.479 || 2,7 || 71 || 10 || 61 || 23.886 || 1 || 61 || 62 || 20
|-
| 2014 || 942.000 || 38.185.000 || 2,5 || 51 || 7 || 44 || 18.470 || 1 || 48 || 59 || 15
|-
| 2017 || 996.600 || 41.962.458 || 2,4 || 64 || 13 || 51 || 15.571 || 1 || 53 || 50 || 16
|-
| 2020 || 1.002.000 || 43.907.437 || 2,3 || 64 || 13 || 51 || 15.656 || 1 || 53 || 54 || 17
|}

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Leonardus Lemmens, Hierarchia latina Orientis, mediante S. Congregatione de propaganda fide instituita (1622—1922), Orientalia Christiana, vol. IV, № 10 (1924), стр. 303 
  Декрет Bonum animarum

Ссылки 
 Информация 
 Reorganisation of the Two Vicariates in the Arabian Peninsula 

Католицизм в ОАЭ
Католицизм в Омане
Католицизм в Йемене